Свищевка, Свищёвка — название населённых пунктов в России:
 Свищевка — село в Лев-Толстовском районе Липецкой области.
 Свищёвка — село в Белинском районе Пензенской области.
 Свищевка — деревня в Чучковском районе Рязанской области.
 Свищевка — деревня в Ртищевском районе Саратовской области.
 Свищёвка — деревня в Бондарском районе Тамбовской области.
 Свищёвка — село в Кирсановском районе Тамбовской области.